Cabreiros se puede referir a:

Cabreiros (Chantada), aldea de la parroquia de Camporramiro, del municipio de Chantada, provincia de Lugo, Galicia.
Cabreiros (Corgo), parroquia civil del municipio de Corgo, provincia de Lugo, Galicia.
Cabreiros (Germade), parroquia civil del municipio de Germade, provincia de Lugo, Galicia.
Cabreiros (La Coruña), lugar de la parroquia y municipio de Brión, provincia de La Coruña, Galicia.
Os Cabreiros, aldea de la parroquia de Chenlo, del municipio de Porriño, provincia de Pontevedra, Galicia.

Cabreiros (Arouca), freguesia del concelho de Arouca, distrito de Aveiro.
Cabreiros (Braga), freguesia del concelho y distrito de Braga.